Анниша Маклафлин-Уилби (; род. 6 января 1986, Манчестер, Мидлсекс, Ямайка) — ямайская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года и зимнего чемпионата мира 2014 года в эстафете 4×400 метров. Пятикратная медалистка чемпионатов мира среди юниоров (1 золото, 4 серебра). Чемпионка мира среди девушек до 18 лет в беге на 200 метров. Победительница Универсиады 2011 года.

Биография 
Начала заниматься лёгкой атлетикой в 9 лет, а первые успехи к ней пришли уже в 14. В этом возрасте она стала победительницей юношеских соревнований CARIFTA Games в беге на 400 метров и серебряным призёром юниорского чемпионата мира в эстафете 4×400 метров (хотя соперницы были на 4-5 лет старше). В начале 2000-х годов Анниша была одной из главных восходящих звёзд лёгкой атлетики. Рано начав карьеру, ей удалось выступить на двух юношеских чемпионатах мира (спортсмены до 18 лет): в 2001 году была бронза в беге на 400 метров и серебро в эстафете, в 2003-м — золото на 200 метров и снова серебро в шведской эстафете. Кроме того, Маклафлин была участницей трёх юниорских чемпионатов мира (до 20 лет): помимо серебра в 2000 году, стала победительницей в эстафете 4×100 метров (2002) и второй в беге на 200 метров (2002, 2004). На её счету 8 побед на CARIFTA Games и 19 — на чемпионатах Ямайки среди школьников в спринтерском беге.

Однако закрепиться в сборной страны на взрослом уровне ей сразу не удалось. После череды травм и неудачной учёбы за рубежом она вернулась на Ямайку в Университет Технологий в Кингстоне и клуб MVP.

В 2009-м году вышла в финал чемпионата мира в беге на 200 метров, где заняла 5-е место.

На летней Универсиаде 2011 года выиграла бег на 200 метров с повторением личного рекорда (22,54) и завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×100 метров.

Выступала на чемпионате мира в 2013 году, но не смогла выйти в финал 200-метровки. Первого крупного успеха добилась на зимнем чемпионате мира 2014 года, где заняла второе место в эстафете 4×400 метров. В том же сезоне добавила в свой актив бронзу чемпионата мира по эстафетам (4×200).

Пропустила сезон 2015 года, а вернувшись в 2016-м, установила личный рекорд в финале национального чемпионата на дистанции 400 метров (51,03). Этого результата хватило для 5-го места и поездки на Олимпийские игры. В Рио-де-Жанейро Анниша заоевала серебряную медаль в эстафете 4×400 метров: в финале сборная Ямайки уступила только США.

Личная жизнь 
Осенью 2014 года вышла замуж за военнослужащего Сил обороны Ямайки лейтенанта Кортесса Уилби.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Анниши Маклафлин-Уилби на сайте all-athletics.com
 Профиль Анниши Маклафлин-Уилби на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года